Plaats in Indonesië
 Tambakbaya (Cibadak), een plaats in het bestuurlijke gebied Lebak in de provincie Bantam
 Tambakbaya (Cisurupan), een plaats in het bestuurlijke gebied Garut in de provincie West-Java
 Tambakbaya (Garawangi), een plaats in het bestuurlijke gebied Kuningan in de provincie West-Java